Brondo ima više značenja:
 Brondo, Asti
 Brondo, Cuneo